Козлы́:
 Козлы — подсемейство парнокопытных из семейства полорогих.
 Козлы — тюремная каста.

Ко́злы:
 Козлы — передок конного экипажа, на котором сидит кучер.
 Козлы — приспособление для пиления дров.
 Козлы — заграждения на городских дорогах.
 Козлы гимнастические. См. Конь (гимнастика).

Топоним

Белоруссия 
 Козлы — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Козлы — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Козлы — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Козлы — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Козлы — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Козлы — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Козлы — деревня в Ельском районе Гомельской области.
 Козлы — деревня в Берестовицком районе Гродненской области.
 Козлы — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Козлы — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Козлы — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Козлы — деревня в Несвижском районе Минской области.
 Козлы — деревня в Горецком районе Могилёвской области.
 Козлы — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.
 Козлы — до 1938 г. название деревни Искра в Верхнедвинском районе Витебской области.

Германия 
 Козлы — серболужицкая деревня в Верхней Лужице, коммуна Гроспоствиц района Баутцен, земля Саксония

Россия 
 Козлы — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Козлы — хутор в Валуйском районе Белгородской области.
 Козлы — посёлок в составе города Анжеро-Судженск Кемеровской области.
 Козлы — деревня в Орловском районе Орловской области.
 Козлы — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Козлы — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Козлы — деревня в Островском районе Псковской области.
 Козлы — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Козлы — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Козлы — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Козлы — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Козлы — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Козлы — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Козлы — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Козлы — река в России, приток Яи.
 Козлы — до 1964 г. название посёлка Набережный в Фалёнском районе Кировской области.

См. также 
 Большие Козлы
 Козлы-Коничи
 Малые Козлы

Литература